La línea 209, hoy conocida como 35/9 verde de concesión provincial de Santa Fe es una línea de transporte público de pasajeros interurbana con recorrido original entre las ciudades de Rosario y Granadero Baigorria, Argentina. El servicio está actualmente operado por el grupo empresario Rosario Bus, bajo su línea Continental TA SRL.

Su recorrido ha sido extendido a Villa Gobernador Gálvez y ramalizado dentro de la línea 35, conectando así las localidades de Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez con la ciudad de Rosario, bajo la denominación de línea «35/9 verde».

Anteriormente el servicio de la línea 9 era prestado por la empresa «Continental» SRL, adquirida luego por el «Grupo Martín Fierro», actual grupo Rosario Bus.

Recorridos 
 Servicio diurno y nocturno.

Relacionados 
 Línea 9, hoy 35/9

Enlaces externos 
 Rosario Bus S.A.
 Gobierno de la Provincia de Santa Fe

Referencias 

Líneas de colectivo de Rosario
Líneas de colectivos de la Provincia de Santa Fe